On ne prête qu'aux riches est un téléfilm français réalisé par Arnaud Sélignac et diffusé en 2005.

Synopsis
Marion élève seule son fils de 16 ans et se retrouve au chômage. Sa meilleure amie Claudie se sépare de son mec, et se retrouve seule, sans un sou. Après une soirée bien arrosée, Claudie et Marion trouvent l'idée qui les sauvera de la misère : épouser un millionnaire.

Fiche technique 
Source : IMDb, sauf mention contraire
 Réalisateur : Arnaud Sélignac	
 Scénariste : Carole Brenner 
 Producteurs : Eddy Charbit, Christophe Louis			
 Décorateur de plateau : Sahbazovic Emerique (decoration), Sophie Reynaud	
 Création des costumes : Camille Duflos
 Société de production : A La Vie Productions et BE-FILMS	
 Société de distribution : 	
 Pays d'origine : France 	
 Durée : 85 minutes	
 Date de diffusion :

Distribution
Michèle Bernier : Marion
Axelle Laffont : Claudie
Daniel Russo : Lucien
Michel Scotto di Carlo : Marcello
Louis Velle : Alexis de la Chesnais
Thomas Chabrol : Dr. Lambrecht
Marianne Groves :  Lambrecht
Carole Brenner : Noémie del Piero / Muguette Martin
Mathieu Moulinier : Sébastien

Liens externes 
 

Téléfilm français des années 2000
Téléfilm diffusé en 2005